Викопні риби — сукупність таксонів риб, що вимерли в доісторичний період.

Категорії вимерлих риб

Безщелепні риби 

 Arandaspis
 Astraspis
 Boreaspis
 Dartmuthia
 Doryaspis
 Drepanaspis
 Errivaspis
 Haikouichthys
 Hemicyclaspis
 Jamoytius
 Myllokunmingia
 Pikaia
 Pharyngolepis
 Promissum
 Pteraspis
 Thelodus
 Tremataspis

Панцирні риби 

 Bothriolepis
 Coccosteus
 Ctenurella
 Dunkleosteus
 Gemuendina
 Groenlandaspis
 Materpiscis
 Palaeospondylus
 Pterichthyodes

Акантоди 

 Acanthodes
 Culmacanthus
 Ischnacanthus
 Cheiracanthus

Хрящові риби 

 Aellopos
 Carcharocles chubutensis
 Carcharocles angustidens
 Cladoselache
 Cobelodus
 Cretoxyrhina
 Deltoptychius
 Heliobatis
 Helicoprion
 Hybodus
 Ischyodus
 Carcharocles megalodon
 Otodus obliquus
 Scapanorhynchus
 Sclerorhynchus
 Spathobathis
 Squalicorax
 Stethacanthus
 Tristychius
 Xenacanthus
 Orthacanthus

Променепері 

 Aspidorhynchus
 Canobius
 Cheirolepis
 Dapedium
 Lepidotes
 Moythomasia
 Palaeoniscum
 Perleidus
 Platysomus
 Pycnodus
 Saurichthys
 Semionotus
 Berycopsis
 Enchodus
 Eobothus
 Gryouchus
 Gyrosteus
 Hypsidoris
 Hypsocormus
 Knightia
 Leptolepis
 Pholidophorus
 Protobrama
 Sphenocephalus
 Thrissops

Лопатепері 

 Chinlia
 Dipnorhynchus
 Dipterus
 Eusthenopteron
 Gogonasus
 Griphognathus
 Gyroptychius
 Holoptychius
 Macropoma
 Osteolepsis
 Strunius

Див. також 

 Історія життя на Землі